Neckenbach ist ein geographischer Name im Bodenseekreis, Baden-Württemberg:

 Neckenbach (Deggenhausertal), Siedlungsplatz im Gemeindeteil Untersiggingen von Deggenhausertal
 Neckenbach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach gegenüber dem Eichstegerhof von Untersiggingen